Sieck ist der Familienname folgender Personen:

 Hartmut Sieck (* 1969), freiberuflicher Unternehmensberater und Autor 
 Rudolf Sieck (1877–1957), deutscher Maler